Toponímia:
 Estat de Yan, estat durant els períodes de Zhou de l'Oest, Primaveres i Tardors i els Regnes
 Saint-Yan, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya)
 Biografies:
 Yan Baihu, líder de bandits del territori Wu durant la tardana Dinastia Han Oriental de la Xina 
 Yan Liben, pintor i funcionari de la cort xinès que va viure sota la dinastia
 Yan Pu, assessor del senyor de la guerra Zhang Lu durant el període de la tardana Dinastia Han
 Yan Yan (153 - 220), general de Shu Han durant el període de la Dinastia Han Oriental i els Tres Regnes 
 Yan Yu
 Yan Yu (germà de Yan Baihu) (?-196), germà menor de Yan Baihu, senyor de la guerra durant el període de la tardana
 Yan Xiang (Dinastia Han), ministre del senyor de la guerra Yuan Shu 
 Yan Xing, general durant el període de la Dinastia Han Oriental de la història xinesa
 Yan Zheng (personatge de ficció), personatge de ficció de la novel·la històrica del Romanç dels Tres Regnes de Luo Guanzhong 
 Bei Yan, general servint sota el senyor de la guerra Gongsun Yuan durant el període dels Tres Regnes
 Cai Yan (nascuda el 177), poeta i compositora de la Dinastia Han 
 Cui Yan (163 - 216), vassall que va servir al senyor de la guerra Yuan
 Emperadriu Yang Yan (238–274), emperadriu de la Dinastia Jin (265-420)
 Lan Yan (Xangai, 1986), actriu, cantant pop i model xinesa 
 Li Yan
 Li Yan (Tres Regnes) (? - 234), general de Shu
 Liu Yan, diversos personatges 
 Lu Yan (fill de Lu Xun), polític xinès 
 Mo Yan (Gaomi, Shandong, 1955), novel·lista
 Sima Yan (236 – 290), primer emperador de la Dinastia Jin (265-420) 
 Wang Yan, diversos personatges
 Wei Yan (?–234), general de Shu Han durant el període dels Tres Regnes 
 Zhang Yan, líder dels bandits Heishan
 Zhang Yan (pintor) (segles XVI -XVII), pintor xinès que va viure sota la dinastia Ming 
 Miscel·lània:
 Batalla de la Província de Yan, batalla pel control de la regió entre les forces de Cao Cao i Lu Bu durant el preludi del període dels Tres
 Yan anteriors (349-370)